Zürcher steht für:

 die Einwohner der Stadt Zürich
 die Einwohner des Kantons Zürich
 die Zürcher Bibel
 Adjektiv, Stadt und Kanton Zürich betreffend, z. B. Zürcher Rathaus

Personen:
 Adolf Friedrich Zürcher (1820–1888), Schweizer Politiker
 Alfred Zürcher (1889–1979), Schweizer Bergsteiger
 Arnold Zürcher (1904–1994), Schweizer Bildhauer
 Christoph Zürcher (* 1967), Schweizer Politikwissenschaftler
 Dorothe Zürcher (* 1973), Schweizer Schriftstellerin
 Emil Zürcher (1850–1926), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Erik Zürcher (1928–2008), niederländischer Sinologe
 Erik-Jan Zürcher (* 1953), niederländischer Turkologe
 Felicitas Zürcher (* 1973), Schweizer Dramaturgin
 Fritz Zürcher (1845–1920), Schweizer Textilunternehmer und Politiker
 Fritz Zürcher (Maler) (1924–2012), Schweizer Maler und Kaufmann
 Gebhard Zürcher (1701–1781), Schweizer Gemeindehauptmann, Landesbauherr, Landesfähnrich, Landeshauptmann, Landvogt, Landammann und Tagsatzungsgesandter
 Jakob Zürcher (1739–1808), Schweizer Textilunternehmer und Ratsherr
 Jakob Bänziger-Zürcher (1775–1842), Schweizer Fabrikant und Politiker

 Josephine Zürcher (1866–1932), schweizerisch-deutsche Ärztin
 Maja Zürcher (1945–1997), Schweizer Holzschneiderin und bildende Künstlerin
 Markus Zürcher (1946–2013), Schweizer Künstler
 Martin Zürcher (* 1982), Schweizer Film- und Theaterschauspieler
 Micha Zürcher (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Paul Zürcher (1893–1980), deutscher Jurist und Politiker

 Regula Zürcher (* 1969), Schweizer Sprinterin und Mittelstreckenläuferin
 Ruth Zürcher-Schlüter (1913–2010), Schweizer Kostümbildnerin, Textilkünstlerin und Hinterglasmalerin
 Silvan Zürcher (* 1982), Schweizer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Stefan Zürcher (* 1945), Stuntman und Filmproduzent
 Tom Zürcher (* 1966), Schweizer Schriftsteller und Werbetexter
 Urs Zürcher (* 1963), Schweizer Schriftsteller und Historiker
 Walter Zürcher (1934–2007), Schweizer Nonkonformist
 Zeno Zürcher (1936–2008), Schweizer Kulturschaffender

Siehe auch:
 Zuercher
 Züricher
 Zürrer